Division No 17 (Alberta)
 Division No 17 (Manitoba)